
Termin -{RDX}- ima više značenja.

 Heksogen, ekxploziv
 Radiksin, ljudski gen